Äggrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äggrundet, Björneborg, Satakunta, 
 Äggrundet, Åland, ö,

Sverige 
 Äggrundet, en liten ö i Lule skärgård

Se även
Äggrund

Robotskapade Finlandförgreningar